Чикасо има више значења:
 Чикасо Индијанци
 Округ Чикасо (Ајова)
 Округ Чикасо (Мисисипи)
 Чикасо (Алабама)
 Чикасо (Охајо)